Лига Леумит 1959/1960 — 9-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1959/1960
Израиль
Израиль
1959 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1960 году